

Sigle 
 Sistema Bibliotecario di Milano
 Société des Bains de Mer – società monegasca

Codici 
 SBM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Sheboygan County Memorial, Sheboygan (Wisconsin), Stati Uniti